Сибирь (Новосибирская область) в сезоне 2014/15  — статистика выступлений и деятельность клуба в КХЛ сезона 2014/15.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона Сибирь заняла 6-е место в Восточной конференции КХЛ, тем самым команда попала в плей-офф Кубка Гагарина. На первой стадии «сибиряки» прошли «Ак Барс» 4—2., в четвертьфинале уступили будущему победителю кубка Гагарина «Металлургу» (Мг) 0—4.

Лучшим бомбардиром (23) стал Йонас Энлунд, лучшим ассистентом (36) и по системе «гол+пас» (48) стал Йори Лехтеря.

Хронология событий 
• 7—8 мая 2014 года на драфте юниоров КХЛ клуб выбрал следующих игроков.:

Защищен игрок молодёжной команды Данила Квартальнов.

• 26 июня 2014 года клуб ознакомил болельщиков с ценовой политикой на абонементы: от 9 000 до 22 500 рублей

• 16 июля 2014 года ХК «Сибирь» подписало договор о сотрудничестве с клубом ВХЛ ангарским «Ермаком». В сезоне 2014/2015 эта команда становится фарм-клубом «сибиряков».

• 20 июля — 6 августа 2014 года хоккеисты «Сибири» провели первый учебно-тренировочный сбор в Новосибирске.

• 8 и 9 августа 2014 года «Сибирь» провела товарищеские матчи с рижским «Динамо» — 2:1 (Херсли, Кугрышев), 1:4 (Энлунд)

• 11—22 августа 2014 года учебно-тренировочный сбор команда провела в финском Хяменлинна, где сыграла четыре товарищеские игры: «Пеликанз» — 3:5 (Херсли, Шумаков, Коскиранта), «ХПК» — 2:0 (Кугрышев, Херсли), «Югра» — 2:3 (Коскиранта,Бобров), «Йокерит» — 3:2 (Турессон, Коскиранта, Копейкин), «Эспоо Блюз» — 6:3 (Турессон (2), Энлунд, Моня, Санников, Гимаев).

• 24 августа 2014 года клуб устроил День Болельщиков, где хоккеисты показывали мастер-шоу буллитов, для болельщиков была устроена автограф-сессия хоккеистов.

• 27—30 августа 2014 года команда участвует в Мемориале И. Х. Ромазана (Магнитогорск) и занимает 2-е место: «Салават Юлаев» — 3:0 (Моня, Алексеев, Шумаков), «Металлург» (Мг) — 1:3 (Игнатович), «Трактор» — 3:4 (Бобров, Ефименко, Коскиранта).

• 4 сентября 2014 года состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого с тренерским составом и игроками хоккейного клуба «Сибирь».

• 21 октября 2014 года подписал контракт до конца сезона с защитником Ренатом Мамашевым, игравший в прошлом сезоне за «Трактор»

• 10 ноября 2014 года Хоккейные клубы «Сибирь» и «ЦСКА» произвели обмен, в результате которого в команду перешел центральный нападающий Игорь Фефелов, а армейцы получили право выбора во втором раунде драфта юниоров 2015 года.

• 23 ноября 2014 года «Сибирь» в матче новокузнецким «Металлургом» установила рекордную победную серию в КХЛ — 9 побед подряд.

• 24 ноября 2014 года Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических результатов, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов одиннадцатой игровой недели турнира. В номинации лучший нападающий признан Ярно Коскиранта.

• 2 декабря 2014 года Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических результатов, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов ноября. В номинации лучший вратарь признан Микко Коскинен.

• 5 декабря 2014 года Хоккейные клубы «Сибирь» и «СКА» произвели обмен вратарей, в результате которого в команду пришёл Александр Салак, а в Санкт-Петербург переехал Микко Коскинен.

• 5 декабря 2014 года Хоккейные клубы «Сибирь» и «Северсталь» произвели обмен игроков, в результате которого в команду пришёл нападающий Давид Улльстрём, а в Череповец уехали Андрей Конев и Андреас Турессон.

• 6 декабря 2014 года В «Сибирь» пришёл защитник «Витязя» Иван Верещагин, принадлежащий «СКА».

• 16 декабря 2014 года Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических результатов, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов пятнадцатой игровой недели турнира. В номинации лучший защитник признан Патрик Херсли.

• 1 января 2015 года Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата КХЛ на основании статистических результатов, определила лауреатов декабря. В номинации лучший нападающий признан Дмитрий Кугрышев.

• 5 января 2015 года Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата КХЛ на основании статистических результатов определила лауреатов семнадцатой игровой недели турнира. В номинации лучший защитник признан Максим Игнатович.

• 25 января 2015 года Три игрока команды участвовали в Матче звёзд КХЛ: вратарь Александр Салак, защитник Патрик Херсли и нападающий Дмитрий Кугрышев, который забросил в игре одну шайбу. Также тренером команды «Востока» стал Андрей Скабелка. В конкурсе «сила броска» победителем стал Патрик Херсли, в своей лучшей попытке пославший шайбу со скоростью 164 км/ч.

• 27 января 2015 года Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата КХЛ на основании статистических результатов определила лауреатов двадцатой игровой недели турнира. В номинации лучший защитник признан Игорь Ожиганов.

• 4 апреля 2015 года «Сибирь» завершила сезон, проиграв «Ак Барсу» финальную серию Восточной конференции со счётом 1—4.

• 26 апреля 2015 года в ЛДС «Сибирь» прошла церемония чествования и награждения хоккейного клуба «Сибирь» бронзовыми медалями Континентальной хоккейной лиги сезона 2014/2015. На данном мероприятии присутствовали губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги 
Команда Сибирь выступает в Дивизионе Чернышёва Восточной конференции.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Движение команды по месяцам

Турнирная таблица 

  М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

Полужирным шрифтом выделены команды, попавшие в плей-офф.Курсивом выделены клубы, не вышедшие в плей-офф.
* — лидеры дивизионов.

 Плей-офф 
 1/8 финала 

 1/4 финала 

 Полуфинал 
{{Hider
|title = Ак Барс — Сибирь — 4—1
|title-style = background-color: ghostwhite; font-weight: bold;
|content-style = background-color: ghostwhite; text-align: left;
|hidden = 1
|content = 

{{Hockeybox2
|bg    = #ffccff
|date  = 31 марта 2015 года 
|time  = 16:30 MSK
|team1 = Сибирь
|team2 = Ак Барс
|score = 2 : 1
|periods = (0:0, 2:1, 0:0)
|goalie1 = Салак 60:00
|goalie2 = 58:26 — Нильссон
|progression = 1:01:12:1
|goals1 = Кугрышев — 29:55(Коскиранта, Игнатович)Ожиганов  — 39:14(Губин)
|goals2 = 34:06 — Кольцов(Рылов, Лукоянов)
|stadium = ЛДС «Сибирь», Новосибирск 
|attendance = 7400
|official = Константин Оленин
|official2 = Вячеслав Буланов
|reference = http://www.khl.ru/game/267/45823/protocol/
|penalties1 = 18
|penalties2 = 8
|shots1 = 22
|shots2 = 30
}}

}}

Состав команды 

 ПП — показатель полезности
 Генеральный менеджер — Кирилл Фастовский
 Исполнительный директор — Геннадий Хапко
 Спортивный директор — Сергей Губарев
 Главный тренер —  Андрей Скабелка
 Старший тренер — Андрей Тарасенко
 Ассистент главного тренера — Павел Зубов
 Тренер вратарей — Константин Капкайкин

Сибирские Снайперы 
Резервисты «Сибири» «Сибирские Снайперы» играют в «Восточной конференции» Молодежной хоккейной лиги.

Турнирная таблица

Состав клуба 

 главный тренер — Андрей Яуфман (ушёл 16.02.2015),  Николай Заварухин (пришёл 16.02.2015)

Примечания

Ссылки 
 
 

Сезоны ХК «Сибирь»
Сибирь